Die Liga II 2007/08 war die 68. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 2007 und endete am 24. Mai 2008. Von Ende November 2007 bis Ende Februar 2008 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren FC Brașov, CS Otopeni, FC Argeș Pitești und Gaz Metan Mediaș.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die vier letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Fußballsaison 2007/08
2007 08